Chiesa di San Secondo – Amelia
 Chiesa di San Secondo – Cortazzone
 Chiesa di San Secondo – Mongiglietto, nel comune di Cortazzone
 Chiesa di San Secondo — Givoletto
 Chiesa di San Secondo – Ludiano
 Chiesa di San Secondo – Magnano
 Chiesa di San Secondo al Cimitero – Cavagnolo
 Collegiata di San Secondo – Ancona
 Chiesa di San Secondo – Torino